Етиопия участва на летни олимпийски игри за първи път през 1956 г., а на зимни олимпийски игри – през 2006 г. Страната е участвала на всички олимпиади с изключение на тези през 1976, 1984 и 1988 г.

Нейните спортисти са спечелили общо 45 медала, всичките от които в леката атлетика.

Етиопският олимпийски комитет е създаден през 1948 г. и е признат от Международния олимпийски комитет през 1954 г.

Летни олимпийски игри

Резултати по игри

Медалисти

Зимни олимпийски игри

Най-успешни спортисти

Външни препратки 
 Етиопски олимпийски комитет

Страни на олимпийските игри
Олимпийски игри